Откры́тие может означать:
 Открытие — новое достижение, совершаемое в процессе научного познания природы и общества.

Организации 
Финансовые организации в России с названием «Открытие»:
 Банк «Финансовая корпорация Открытие», бывший «Номос-банк» — российский банк, до санации был основным, а затем единственным банком финансовой группы «Открытие Холдинг»
 Открытие (банк, 1992—2014) — реорганизованный банк, бывший «Русский банк развития», присоединён к банку «ХМБО»
 Ханты-Мансийский банк Открытие (ХМБО) — реорганизованный банк, бывший «Ханты-Мансийский банк», присоединён к банку «ФК Открытие». Один из многих, носивших название «Открытие» в прошлом и в конечном итоге объединённых с ныншеним банком «ФК Открытие».
 Открытие Холдинг — частная финансовая группа, ранее владевшая банком «Финансовая корпорация Открытие» (прежде тоже носила наименование «Финансовая корпорация „Открытие“», но без слова «банк»).

Произведения 
 Открытие — роман канадского писателя Дрю Карпишина.

См. также 
 Открытие Арена — стадион футбольного клуба «Спартак» (Москва)
 Открытие Америки
 Открытие Земли — научно-популярная серия книг по истории географических исследований и открытий.
 Открытие Нептуна
 Открытие Рафлза Хоу — повесть, написанная Артуром Конан Дойлем.
 Открытие небес — роман нидерландского писателя Харри Мюлиша
 Открытие себя
 Открытие электрона